Onderdistrict in Indonesië
 Semampir (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Soerabaja in de provincie Oost-Java
Plaats in Indonesië
 Semampir (Banjarnegara), een plaats in het bestuurlijke gebied Banjarnegara in de provincie Midden-Java
 Semampir (Buayan), een plaats in het bestuurlijke gebied Kebumen in de provincie Midden-Java
 Semampir (Jepon), een plaats in het bestuurlijke gebied Blora in de provincie Midden-Java
 Semampir (Pati), een plaats in het bestuurlijke gebied Pati in de provincie Midden-Java
 Semampir (Pituruh), een plaats in het bestuurlijke gebied Purworejo in de provincie Midden-Java
 Semampir (Reban), een plaats in het bestuurlijke gebied Batang in de provincie Midden-Java
 Semampir (Kraksaan), een plaats in het bestuurlijke gebied Probolinggo in de provincie Oost-Java
 Semampir (Sedati), een plaats in het bestuurlijke gebied Sidoarjo in de provincie Oost-Java